

Sigle 
 Comeback Kid – gruppo musicale statunitense
 CBK - Cash Back

Codici 
 CBK - codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colby, Kansas (Stati Uniti d'America)
 cbk – codice ISO 639-3 alpha-3 per la lingua zamboangueña
 CBK - Moneta virtuale appartenente al circuito di Cash Back www.Smart-Cash.it